Urucus - tribo indígena do Brasil já extinta, da família linguística botocudo, que habitava o leste de Minas Gerais, na divisa com Espírito Santo, ambos unidades federativas do Brasil;
 Urucum - gênero de plantas da família das bixáceas (Bixaceae), com usos vários em culinária, em estética e em medicina;
 Morro do Urucu - acidente geográfico localizado no município de Quixadá, estado do Ceará, unidade federativa do Brasil.

Veja também 
 Coloral

Desambiguação